Alsószopor községközpont Romániában, Szatmár megyében
 Felsőszopor falu Romániában, Szatmár megyében
 Mezőszopor falu Romániában, Kolozs megyében
 Szoporhetye (Újkér) község Győr-Sopron-Moson megyében
 Alszopor Újkér falurésze Győr-Sopron-Moson megyében
 Felszopor Újkér falurésze Győr-Sopron-Moson megyében